Ja’akow Ne’eman
 Juwal Ne’eman
 Migdale Ne’eman